Усач Андрій Олександрович (*1981) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Усач Григорій Давидович (1934-2021) — український і єврейський поет, прозаїк, драматург.
 Усач Олександр Андрійович (1922(1919)—1955) — український військовик, діяч УПА, лицар Бронзового хреста заслуги УПА.

Прізвища